Mark Webber
 Mark Webber (1970) angol zenész
 Mark Webber (1976) ausztrál autóversenyző
 Mark Webber (1980) amerikai színész
Marc Weber
 Marc Weber (1973–) svájci jégkorongozó